Super Eagles bezeichnet:

 den Spitznamen für die Nigerianische Fußballnationalmannschaft
 eine gambische Band in den 1960er und 1970er, siehe Super Eagles (Band)